Wojszyn ist der Name folgender Orte in Polen:

 Wojszyn (Janowiec), Dorf in der Landgemeinde Janowiec im Powiat Puławski, Woiwodschaft Lublin
 Wojszyn (Murów), Dorf in der Landgemeinde Murów im Powiat Opolski, Woiwodschaft Opole
 Wojszyn (Pęcław), Dorf in der Landgemeinde Pęcław im Powiat Głogowski, Woiwodschaft Niederschlesien